Скрученноостник, или Французский овсец, или Геликтотрихон, или Овсе́ц () — род многолетних травянистых растений семейства .

Научное название рода произошло из греческого, от слов helictos — «скрученный» и trix — «волос», из-за скрученных в нижней части остей нижних цветковых чешуек.

Ботаническое описание 

Многолетние травянистые растения высотой около 1 метра с ползучим подземными побегами (или без таковых), иногда образующие густые дерновины.

Стебли прямостоящие, влагалища в разной степени расщеплённые, без ушек. Листовые пластинки линейные или даже узколинейные, часто щетиновидно вдоль свёрнутые или сложенные, до 12 мм шириной.

Количество хромосом — 7.

Распространение 
Представители рода распространены вне тропиков в значительной части Евразии, в Северной и Южной Африке. В азиатских и африканских тропиках встречается на высокогорьях.

Значение и применение 
Все виды рода являются кормовыми пастбищными растениями невысокого качества, из-за высокой жёсткости листовых пластинок. Выше других ценятся мезофильные высокогорные виды.

Таксономия 
Род по данным Королевских ботанических садов Кью включает 41 вид:, по другим сведениям род объединяет 90 видов.

Виды по данным садов Кью:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые виды, ранее относимые к этому роду, теперь относятся к родам ,  или .

Примечания

Литература 
 
 
 

Злаки